Autlán de Navarro kan syfta på:

 Autlán de Navarro (kommun)
 Autlán de Navarro (kommunhuvudort), Jalisco,